Le Souffle bezeichnet:

 Le Souffle (Roman), Roman des belgischen Schriftstellers Dominique Rolin (1952)
 Atemberaubend (Originaltitel Le Souffle), Film von Damien Odoul (2001)